

Тумановська сільська рада — сільське поселення, Зав'яловський район, Алтайський край
 Тумановська сільська рада — сільське поселення, Солонешенський район, Алтайський край